Amerikai Egyesült Államok
 Carey (Alabama)
 Carey (Georgia)
 Carey (Idaho)
 Carey (Kalifornia)
 Carey (Ohio)
 Carey (Texas)
 Carey (Wisconsin)
 Carey (Wyoming)